Gruffydd ap Rhys kan syfta på:

* Gruffydd ap Rhys (omkring 1090–1137), walesisk furste av Deheubarth
 Gruffydd ap Rhys (död 1201) (omkring 1160–1201), walesisk furste av Deheubarth
 Gruffydd ap Rhys (död efter 1267), walesisk herre av Senghenydd
 Gruffydd ap Rhys (död 1335), walesisk militär
 Gruffydd ab Rhys (död 1584), walesisk ädling

Se även 
 Rhys ap Gruffydd